Памятник Джорджу Дьюи () — монумент в стиле ампир, находящийся на Юнион-сквер в Сан-Франциско (Калифорния, США). Установлен в честь американского флотоводца Джорджа Дьюи, единственного человека в истории, удостоенного высшего воинского звания флота США — адмирала военно-морских сил.

Торжественно открыт 14 мая 1903 года в присутствии президента США Теодора Рузвельта. В своём выступлении на открытии Рузвельт сказал, с именем адмирала Джорджа Дьюи связывают победу в битве в Манильской бухте во время Испано-американской войны. Памятник также — дань памяти и уважения всем морякам ВМС США.

Авторы монумента — скульптор Роберт Ингерсолл Эйткен, архитектор — Ньютон Тарп.

Монумент представляет из себя колонну высотой 25,9 м, которую венчает бронзовая статуя древнегреческой мифологической богини победы Ники. В руках у богини трезубец (символизирующий оружие бога морей Посейдона (Нептуна) и лавровый венок. Высота статуи Ники — 2,7 м.

Ньютон Тарп спроектировал постамент и колонну с бюджетом в 45 000 долларов. Колонна диаметром более 1,5 м и высотой более 25,9 м была собрана из отдельных блоков весом 18 144 кг.

Колонна стоит на квадратном основании с каждой стороны которого установлены мемориальные плиты с посвящениями.

Ссылки 
 “Bitter Melon” – Reinterpreting the Dewey Monument in Union Square 

Бронзовые скульптуры
Колонны США
Скульптуры 1903 года
Дьюи
Памятники Сан-Франциско
Здания и сооружения, построенные в 1903 году в США
1900-е годы в Калифорнии